Nolzen ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Nolzen (* 1968), deutscher Historiker
 Hans-Kurt Nolzen (1925–???), deutscher General
 Karl Heinz Nolzen (1926–2012), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Nolze